340 км, 340-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 340 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 770264
 340 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Тверская область). Код 051426
 340 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 584034
 340 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 812448

 340 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Запорожская область). Код 486753